Morsko může být:

 Morsko – vesnice, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko.
 Morsko (hrad) – hrad, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko.
 Morsko (gmina Krosno Odrzańskie) – vesnice, okres Krosno Odrzańskie, Lubušské vojvodství, Polsko.
 Morsko (gmina Koszyce) – vesnice,  okres Proszowice, Malopolské vojvodství, Polsko.